En Pologne, Turowice est le nom de :

dans la voïvodie de Mazovie
 Turowice, village du powiat de Grójec,
 Turowice, village du powiat de Piaseczno.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Turowice, village.